Bolschoi Ik (russisch , Großer Ik) ist der Name folgender Flüsse in Russland:

 Bolschoi Ik (Agitka), Nebenfluss der Agitka
 Bolschoi Ik (Ai), Nebenfluss des Ai
 Bolschoi Ik (Berd), Nebenfluss des Berd
 Bolschoi Ik (Rewda), Nebenfluss der Rewda
 Bolschoi Ik (Sakmara), Nebenfluss der Sakmara

Siehe auch:
 Ik (Kama) (auch Bolschoi Ik), Nebenfluss der Kama